Гран-при Венгрии 1994 года — десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1994 года. Прошёл на трассе Хунгароринг в Будапеште, Венгрия. Соревнования состоялись 14 августа 1994 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:20,881
 Круги лидирования: 1-16 Михаэль Шумахер, 17-25 Деймон Хилл, 26-77 Михаэль Шумахер
 Первый и единственный подиум Йоса Ферстаппена (3-е место на следующем Гран-при Бельгии он получит, не поднимаясь на подиум, из-за дисквалификации Шумахера).
 Последняя гонка Оливье Беретта

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Венгрии